Ursa kan syfta på följande:
 Ursa (djur) – ett släkte spindlar
 Ursa, Illinois – en ort i USA
 Astronomiska föreningen Ursa – Finlands äldsta astronomiförening
 Djuret björn på Latin.